Да́це Ре́гжа (; ) — латышская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Латвии участник  (заняли двенадцатое место), шести  (лучший результат — седьмое место в ). Многократный . В составе женской сборной ветеранов Латвии участник двух  (лучший результат — девятое место в ). В составе смешанной сборной Латвии участник  (заняли двадцатое место), двух  (лучший результат — двенадцатое место в ). Трёхкратный . В составе смешанной парной сборной Латвии участник трёх  (лучший результат — одиннадцатое место в ). Двухкратный .

Играет на позиции .

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), серебро (2005, 2008, 2009, 2012), бронза (2004, 2017).
 : золото (2011, 2016, ), серебро (2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2017), бронза (2004, , ).
 : золото (2009, 2014), серебро (2008, 2013, , ), бронза (2010, 2011, 2015, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её муж Ансис Регжа — кёрлингист и тренер по кёрлингу. Их дочери, старшая Эвита Регжа и младшая Анете Забере, также кёрлингистки; Эвита является скипом команды, где играет Даце.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 Skip Cottage Curling: Wednesday: Photo of the Day

 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии